Unter der Baureihe ET 99 wollte die Deutsche Reichsbahn bzw. die Deutsche Bundesbahn die Fahrzeuge der Hamburg-Altonaer Stadt- und Vorortbahn einordnen. Aufgrund der Umstellung auf Stromschienenbetrieb und Ausmusterung der Fahrzeuge unterblieb dieses Vorhaben.
 ET 99 001a/b – ET 99 052a/b: elT 1589a/b bis 1645a/b
 ET 99 061a/b – ET 99 070a/b: elT 1501a/b bis 1560a/b

Nicht mehr in den Umzeichnungsplan aufgenommen wurden, da bereits ausgemustert: 
 elT 1561a/b bis 1575a/b (Preußischer 671/672 Altona bis 719/720 Altona)
 elT 1576a/b bis 1588a/b (Preußischer 721/722 Altona bis 829/830 Altona)

Zwei der Fahrzeuge, die elT 1642 und 1643 (geplant ET 99 049 und 050), erhielten jedoch nach dem Umbau in Gepäcktriebwagen die Baureihennummer ET 174 der DB.

Zwei der Triebwageneinheiten sind erhalten geblieben: Die Fahrzeuge 1624 a/b wurden beim VVM restauriert und sind im Eisenbahnmuseum Aumühle ausgestellt, ebenso ist dort der Triebwagen 1638 a/b unrestauriert abgestellt.

Einzelnachweise

Literatur 
 
 Horst J. Obermayer: Taschenbuch Deutsche Triebwagen. Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1973, ISBN 3-440-04054-2, S. 94

ET 099
Elektrotriebwagen für Wechselstrom 6300 V 25 Hz
S-Bahn Hamburg
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)